Кассина — многозначное слово:

  () — род растений семейства Бересклетовые.
 Кассина — ледник в Казахстане, исток реки Иссык.
  () — итальянская производственная компания.

 Кассина, Игор (, род. 1977) — итальянский гимнаст.

См. также 
 Кассина-де-Пекки () — коммуна в Италии.
 Кассина-Риццарди () — коммуна в Италии.